United Paramount Network un réseau de télévision américain
 United Paramount Theatres un réseau de salles de cinéma américain